Dystopia ist die lateinische Bezeichnung des Begriffs Dystopie.

In diesem Sinne sind benannt:

 Dystopia (Computerspiel), eine Modifikation des Ego-Shooters Half-Life 2
 Dystopia (Comic), ein Comic im Manga-Stil
 Dystopia (Band), eine US-amerikanische Hardcore-/Metal-Band
 Dystopia (Album), das 2016er Studioalbum der US-amerikanischen Metal-Band Megadeth